

Località

 Hranice, città del distretto di Cheb, nella regione di Karlovy Vary 
 Hranice, (Hranice na Moravě) città del distretto di Přerov, nella regione di Olomouc
 Hranice, comune del distretto di České Budějovice, in Boemia Meridionale